Csehország
 Sedlice, település a Pelhřimovi járásában
 Sedlice, település a Příbrami járásában
 Sedlice, település a Strakonicei járásában
 Szlovákia
 Szedlice (szlovákul Sedlice), település az Eperjesi kerület Eperjesi járásában